Вале́рий Покро́вский:
 Покровский, Валерий Александрович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Покровский, Валерий Леонидович (род. 1931) — русский, советский и американский учёный-физик; основоположник флуктуационной теории фазовых переходов.